

Toponymes 

 Boutigny, commune française du département de Seine-et-Marne
 Boutigny, ancienne commune française aujourd'hui Boutigny-sur-Essonne
 Boutigny-Prouais, commune française du département d'Eure-et-Loir

Patronymes 

 Paul-Émile Boutigny (1853-1929), peintre français
 Robert Boutigny (1927-2022), céiste français
 Roland Le Vayer de Boutigny (1627-1685), maître écrivain parisien du 

Patronyme normand
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme